Ла́вли () — английская фамилия, псевдоним и имя. Дословно переводится как «прекрасный (-ая), очаровательный (-ая), привлекательный (-ая)».

Люди 
Фамилия
 Лавли, Луиза (наст. имя Нелли Луиза Карбасс; 1895—1980) — австралийско-американская киноактриса.
  (наст. имя Джерард Карлтон Лавли; 1926—2011) — американский автогонщик и бизнесмен.
Имя
  (род. 1977) — американский политик и юрист, мэр Рочестера (2014 — )

См. также 
 Лав
 
 Lovely